Quadros ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Quadros (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Ciro de Quadros (1940–2014), brasilianischer Mediziner
 Isabel de Quadros (* 1999), brasilianische Stabhochspringerin
 Jânio Quadros (1917–1992), brasilianischer Politiker und Präsident
 Ketleyn Quadros (* 1987), brasilianische Judoka
 Rafael Ramazotti de Quadros (* 1988), brasilianisch-italienischer Fußballspieler